Kropswolde (dorp), een dorp in de gemeente Midden-Groningen in de Nederlandse provincie Groningen
 Kropswolde (waterschap), een voormalig waterschap